Aliseda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aliseda (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Aliseda (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar